Unter Cahabón kann man verstehen:

 den Río Cahabón, einen Fluss in Guatemala;
 Santa María Cahabón, einen Ort und ein Municipio im Departamento Alta Verapaz in Guatemala.